Яковлев, Сергей Сергеевич:
 Яковлев, Сергей Сергеевич (1957—2015) — российский учёный, лауреат Государственной премии РФ.
 Яковлев, Сергей Сергеевич (1855—1933) — врач-дерматолог.
 Яковлев, Сергей Сергеевич (1925—1996) — советский и российский актёр. Яковлев, Сергей Сергеевич (1965—2020) — администратор русской Википедии, умерший от Covid-2019.